Rhabdochona är ett släkte av rundmaskar. Rhabdochona ingår i familjen Thelaziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Rhabdochona